

La prima stagione della serie televisiva Reacher, composta da 8 episodi, è stata pubblicata da Prime Video nei Paesi in cui il servizio è disponibile il 4 febbraio 2022.

Note

Collegamenti esterni